John Cody peut désigner :

 John Cody (syndicaliste) (1921-2001)
 John Cody (cardinal) (1907-1982)

Homonymie de personnes